Ari Posner est un compositeur.
 Ari Posner est un producteur américain.